Екатериноград:

 Екатериноград — название станицы Екатериноградская, бывшей в период с 1786 по 1822 год городом;
 Екатериноград — название города Маркс в 1915—1920 годах.

См. также 
 Екатеринодар